Renaissance – brytyjski zespół muzyczny 
 Renaissance – film sci-fi z 2006 roku
 Renaissance – album muzyczny Raya Charlesa
 Renaissance – album muzyczny zespołu Diablo
 Renaissance – album muzyczny Marcusa Millera
 Renaissance – album muzyczny Lionela Richiego

Inne:
 Renaissance Berkane – marokański klub piłkarski
 Renaissance Center – kompleks budynków w Detroit
 Renaissance Center 100 Tower – wieżowiec w Detroit
 Renaissance Center 200 Tower – wieżowiec w Detroit
 Renaissance Center 300 Tower – wieżowiec w Detroit
 Renaissance Center 400 Tower – wieżowiec w Detroit
 Renaissance Credit – rosyjski bank
 Renaissance FC – czadyjski klub piłkarski
 Renaissance Hotel Group N.V. – dawna nazwa sieci hotelowej Renaissance Hotels
 Renaissance Hotels – amerykańska sieć hotelowa
 Renaissance Settat – marokański klub piłkarski
 Renaissance Tel Aviv Hotel – hotel w Tel Awiwie
 Renaissance Tower – wieżowiec w Dallas

Zobacz też:
 Civitas Renaissance
 Ramada Renaissance
 renesans